Театр Баден-Бадена () — городской театр Баден-Бадена, здание которого расположено на площади Гётеплатц; специально к открытию театра в августе 1862 года Гектор Берлиоз написал оперу «Беатрис и Бенедикт» по мотивам шекспировской комедии «Много шума из ничего»; в начале 1990-х годов здание было полностью отремонтировано.

История и описание

См. также 
 Зал музыкальных фестивалей
 Монастырь Лихтенталь

Примечания

Литература 
 Heike Kronenwett (Hrsg.): Baden im Applaus. 150 Jahre Theater in Baden-Baden. Rendezvous, Baden-Baden 2012, ISBN 978-3-936881-18-9.
 Stadtverwaltung Baden-Baden (Hrsg.): Theater am Goetheplatz. Festschrift zur Wiedereröffnung 1992.
 Hannes Tannert u. a.: 100 Jahre Theater Baden-Baden. Rendez-vous mit einem Jahrhundert. Bäder- u. Kurverwaltung, Baden-Baden 1962.

Ссылки 
 

Театры Баден-Вюртемберга
Театр
Театр